Regional Rugby Championship (hrv Regionalno ragbijaško prvenstvo) za 2016./17. je bilo deseto izdanje regionalnog ragbijaškog prvenstva. Sudjelovalo je pet klubova i selekcija iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenija i Srbije. Prvak je postala Nada.

Sudionici 
  Čelik, Zenica
  Dalmacija,  Makarska / Sinj
  Nada, Split
  Ljubljana, Ljubljana
  Rad, Beograd

Ljestvica

Poveznice 
 Regional Rugby Championship
 Prvenstvo Hrvatske 2016./17.

Izvori 
 rrcrugby.com, RRC 2016./17., ljestvica, pristupljeno 29. ožujka 2017.
 rrcrugby.com, RRC 2016./17., rezultati sezone , pristupljeno 28. ožujka 2017.
 rrcrugby.com, RRC 2016./17., popis strijelaca , preuzeto 28. ožujka 2017.

2016-17